Джон Сильвестр Ньюмен младший (; родился 28 ноября 1963 года в Данвилле, штат Виргиния, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. Учился в Ричмондском университете, в 1986 году был выбран на драфте НБА под 29-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Нью-Йорк Никс», «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Джерси Нетс», «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс», «Даллас Маверикс» и «Паниониос». Всего в НБА провёл 16 сезонов. В 1984 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Eastern College Athletic South. Всего за карьеру в НБА сыграл 1159 игр, в которых набрал 12 740 очков (в среднем 11,0 за игру), сделал 2536 подборов, 1688 передач, 1064 перехвата и 246 блокшотов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки БК «Паниониос»